Akçay (en turc : « rivière blanche ») est un nom de rivière et de nombreuses agglomérations de Turquie.

Hydronyme 

 Akçay, une rivière, affluent du Méandre.

Toponyme 

 Akçay, une ville du district d'Edremit de la province de Balıkesir en Turquie ;
 , un village du district de Bismil de la province de Diyarbakır en Turquie ;
 , un village du district de Piraziz de la province de Giresun en Turquie ;
 , un village du district d'İnebolu de la province de Kastamonu en Turquie ;
 , un village du district de Derik de la province de Mardin en Turquie ;
 , un village du district de Sapanca de la province de Sakarya en Turquie ;
 , un village du district de Terme de la province de Samsun en Turquie.